

Biografia 
Dal 1984 al 1996 suona in vari gruppi emergenti della scena fiorentina, arrivando secondo al Rockcontest 1989 con i Brain Damage e vince Emergenza Rock 1994  con i Tetti Toscani.

Dal 1997 inizia a collaborare con Irene Grandi e Telonio (pseudonimo di Lorenzo Ternelli) e da queste collaborazioni nascono i VRoooM, composti da lui stesso con Francesco Sighieri e Stefano Luchi.

Nel 2000 vengono notati da Caterina Caselli e firmano un contratto con la Sugar. Nel 2001 esce il loro primo singolo Baby Pupa.

Nel frattempo la collaborazione artistica con Irene continua, scrivono per lei singoli di successo come 8 e mezzo, Tutta diversa, e nel 2001 scrivono e co-producono Per fare l'amore.

Nel 1998 conosce Marco Salom, noto produttore di videoclip di Milano, con il quale nasce una collaborazione artistica che lo porta a scrivere e produrre molti dischi, alcuni dei quali partecipano anche a colonne sonore di film come Ricordati di me di Gabriele Muccino e L'uomo perfetto di Luca Lucini.

Per ultima producono Leyani, cantante-modella cubana che nel 2004 con Vida vera partecipa al Festivalbar.

Dal 2001 produce il duo musicale Flamingo, che nel 2003 stampa per la Carosello Records il singolo Tanz Bambolina (cover di Alberto Camerini) e nel 2005 raggiungono la finale di Musicultura partecipando alla Compilation della manifestazione con il brano Il ricordo.

Nello stesso periodo produce il video del brano con la collaborazione del regista Matteo De Nicolò che viene candidato al premio videoclip dell'anno e come miglior video nell'ambito del Meeting Etichette Indipendenti di Faenza.

Nel 2002 produce quello che per un'estate è stato una sorta di tormentone nell'underground fiorentino, e cioè Bruno con il brano Gli animali, gettonata su Controradio e distribuita da Audioglobe.

Nel 2003, insieme ai VRoooM e con la supervisione di Dado Parisini, coscrive e coproduce il brano interpretato dal cabarettista Sergio Sgrilli intitolato Canto, che diventerà per due anni la sigla del programma comico Zelig (... lo faccio a zelig...).

Nello stesso anno, insieme a Lisa Kant, Andrea Fumagalli e Stefano Luchi (nel frattempo diventato batterista degli Articolo 31), crea il progetto elettronico teatrale LASP con il quale faranno alcuni concerti.

Sempre nel 2003 remixa il brano Relax, col quale la cantante italo-francese Yu Yu partecipa al Festivalbar e ad Un disco per l'estate. L'anno seguente con Francesco Sighieri scrive e produce per Yu Yu il singolo Bonne Vacances.

Sempre nel 2003 con i VRoooM inizia a collaborare con Paolo Vallesi, per il quale produce Non mi tradire, Felici di essere, Disegno libero.

Nel 2005 i VRoooM producono il singolo La fionda, e nell'estate dello stesso anno, insieme a Michele Vitulli al basso (già Articolo 31), formano il gruppo che accompagna l'artista fiorentino in tour.

Con l'amico Sighieri nel 2004 produce il brano Quello che c'è per Gianni Ulivieri (Carosello), e nel 2005 per Dolcenera Passo dopo passo, scelto come singolo anche per l'uscita europea.
 
Nel 2006 co-scrive con il collettivo Vrooom il brano Quanti anni ho di J-Ax.

Nello stesso anno riprende la collaborazione come autore e arrangiatore con Irene Grandi e produce per la cantante fiorentina il nuovo singolo Bruci la città e Tre stelle. Inoltre produce il video del singolo, girato per ¾ nell'universo virtuale di Second life, con la collaborazione del regista Matteo De Nicolò e Andrea Benassi.

Nel 2008 produce per Irene Grandi Canzoni per Natale.

Nel 2009 scrive per Noemi il brano L'addio (il giorno più grande) contenuto sia nell'album Sulla mia pelle che nella riedizione Sulla mia pelle (Deluxe Edidion), entrambi prodotti da Diego Calvetti.
Sempre nel 2009 produce il primo disco di "Canemorto", vincitore del premio De Andre' 2008, per Music Valley Records e produce inoltre il primo singolo dei Luana Biz , gruppo reduce dal talent show X-Factor , dal titolo "La House"

Nel 2010 co-produce e co-scrive il disco di Irene Grandi "Alle Porte del Sogno" di cui fa parte il singolo "La Cometa di Halley" che partecipa a Sanremo 2010.

A settembre 2010 produce per Irene Grandi "Figli delle stelle", un Ep che fa da colonna sonora all'omonimo film di Lucio Pellegrini.

Nel 2011 produce un brano per Patty Pravo per i 150 anni dell'unità d'italia che suona a Sanremo, si tratta della cover di Mille lire al mese.

Nel 2011 produce il Primo Cd di inediti di Matteo Becucci, vincitore di Xfactor, per Sonymusic con il quale co-scrive alcuni brani.

Sempre nel 2011 collabora con Dado Parisini per gli arrangiamenti del primo Cd di Annalisa, dal titolo Nali, seconda classificata nella trasmissione televisiva Amici.

Nel giugno 2011 termina anche la produzione del primo CD del cantastorie Mugellano Francesco Fuligni Terra di Passaggio.

Sempre nel 2011 produce l'album di Monnalisa Discoluna e il singolo Allo stadio, sigla del programma Tv Quelli che aspettano su Rai 2, l'album del poeta Alfredo Vestrini A proposito del sangue e del grano e co-scrive con Irene Grandi e Jeppe Catalano una canzone per lo Zecchino d'Oro, Ciao foresta.

Nel 2012 in collaborazione con Dado Parisini produce e arrangia alcuni brani dell'album di Annalisa Mentre tutto cambia e il singolo di Jessica Mazzoli Megalomane.

Nel 2013 produce due tracce dei Dirotta su Cuba, Parole e Essere o non essere, e inizia la collaborazione con Blebla, rapper noto per il brano Prato.

Sempre nel 2013 produce il primo album del cantautore e regista Cosimo Messeri, Capitan Confusione, e partecipa alla preproduzione dell'album di Gianni Morandi Bisogna vivere.

Pietro Stefanini realizza la maggior parte delle sue produzioni nel suo studio  nelle colline di Borgo San Lorenzo.

Inizia a collaborare nel 2017 con il giovane cantautore Zic.

Le principali canzoni scritte da Pietro Stefanini

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Music Valley Records